Adriana Biagiotti (1947) – ex ginnasta italiana
 Aldo Biagiotti (1923-2007) – calciatore italiano
 Laura Biagiotti (1943-2017) – stilista italiana